Агаков — фамилия; имеет женскую форму Агакова

Известные носители 
 Агаков, Всеволод Георгиевич (род. 1949) — чувашский российский математик.
 Агаков, Леонид Яковлевич (1910—1977) — чувашский советский писатель.

Агакова 
 Агакова, Александра Назаровна (более известна под фамилией Лазарева; 1917—1978) — чувашская писательница.
 Агакова, Олимпиада Яковлевна (1918—1999) — советская и российская чувашская певица.

См. также